Een verkeersweg:
 N503 (België)
 N503 (Frankrijk)
 N503 (Nederland), zie Provinciale weg 503

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing